

Patronymie
 Maximilian Cornelius Jehuda Ewert (1974- ) est un compositeur allemand.
 Renate Ewert (1935-1966) est une actrice allemande.
 Wolf Ewert (1905-1994) est un Generalmajor allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.

Homonymie de patronyme

es:Ewert